Bijela rijeka (Plitvička jezera), sastavnica (uz Crnu rijeku) Plitvičkih jezera, Hrvatska
 Bijela rijeka (Karinsko more), rječica koja utječe u Karinsko more, Hrvatska
 Bijela rijeka (pritoka Lepenice), BiH
 Bijela rijeka (pritoka Željeznice), BiH

Vidi i:
 Bijela (rijeka)
 Bijela (razdvojba)